Рожичнянська сільська рада — Вінницька область, Оратівський район
 Рожичнянська сільська рада — Хмельницька область, Шепетівський район